

Geografia
Kouba – comune della provincia di Algeri, Algeria
Kouba Olanga – città e sottoprefettura del Ciad

Persone
Dzjanis Koŭba – calciatore bielorusso
Pavel Kouba – calciatore cecoslovacco
Petr Kouba – ex calciatore ceco

Altro
Raed Chabab Kouba, noto come RC Kouba – società calcistica algerina